Le montagne di Payer sono un piccolo gruppo montuoso dell'Antartide facente parte della più grande catena montuosa delle montagne di Hoel, di cui costituisce la metà orientale. Situata nella Terra della Regina Maud e in particolare in corrispondenza della costa della Principessa Astrid, la formazione si trova all'incirca 15 km a ovest delle montagne di Weyprecht e si estende in direzione nord-sud per circa 37 km.

Storia 
Le montagne di Payer sono state scoperte e fotografate durante la spedizione Nuova Svevia, 1938-39, comandata dal capitano tedesco Alfred Ritscher, il quale le battezzò così in onore dell'esploratore polare austriaco Julius Payer, il quale nel 1873, assieme a Karl Weyprecht, scoprì la Terra di Francesco Giuseppe.

Note

Collegamenti esterni 
 

Payer
Payer